Петер Ви́пперман (; ) — немецкий учёный, исследователь социальных трендов. Преподаватель графического дизайна в эссенском Университете искусств Фолькванг.

Биография 
Выучившись на наборщика и поработав у отца в студии графического дизайна, Випперман получил должность арт-директора издательства Rowohlt Verlag и приложения газеты Die Zeit. В 1988 году Випперман учредил вместе с Юргеном Каффером и Петером Кабелем гамбургское бюро Общества по коммуникационному дизайну. С 1990 года Петер Випперман выступал издателем футурологического журнала Übermorgen табачного производителя Philip Morris. В 1992 году вместе с Маттиасом Хорксом Випперман организовал консультационную фирму.

В 1993—2015 годах Петер Випперман преподавал издательский дизайн на курсе коммуникационного дизайна в Университете искусств Фолькванг. В 2002 году Випперман выступил сооснователем LeadAcademy медиадизайна и медиамаркетинга.

Сочинения 
 Werte-Index 2020, Trendbüro und Kantar TNS, 2019
 Casual Banking — Zehn kulturelle Forderungen der GenY, Sparkassen Innovation Hub, 2019
 Wie lebt Deutschland übermorgen?, QVC-Zukunftsstudie Living 2038, QVC, 2018
 New Work Trendbook — Die 15 wichtigsten trends der Arbeitswelt der Zukunft., XING, 2018
 Werte-Index 2018, Trendbüro und Kantar TNS, 2017
 Herausgeber des Trendmagazins «Inspire» der ProSiebenSat1 Gruppe, seit 2014
 Wie kauft Deutschland übermorgen ein? QVC-Zukunftsstudie Handel 2036, QVC 2016
 Werte-Index 2016, Trendbüro und TNS Infratest, Deutscher Fachverlag 2015
 Lebe lieber froh, Piper Verlag, 2014
 Werte-Index 2014, Trendbüro und TNS Infratest, Deutscher Fachverlag 2013
 Jahr der Werbung, Band 51, Econ Verlag, 2014
 Jahr der Werbung, Band 50, Econ Verlag 2013
 Leben im Schwarm — Die Spielregeln der Netzwerkökonomie, Markus Lause, Peter Wippermann, Red Indians Publishing 2012
 Werte-Index 2012, Trendbüro und TNS Infratest, New Business Verlag 2011
 Die besten Einfamilienhäuser des 21. Jahrhunderts, Callwey Verlag, 2010
 Werte-Index 2009 — Wertewandel in Deutschland. Trendbüro, 2009
 Länger leben, länger lieben — Das Lebensgefühl der Generation Silver Sex. Piper, 2007
 Die Neue Moral der Netzwerkkinder. Piper, 2003
 Trend 2004 — Arbeit, Freizeit, Eigenzeit. Piper, 2003
 Wörterbuch der New Economy. Duden-Verlag, 2001
 Wörterbuch der Szenesprachen. Duden-Verlag, 2000
 Anzeigentrends. DER SPIEGEL/ Verlag Hermann Schmidt, 1997
 Was ist Trendforschung? Econ, 1996
 Markenkult-Kultmarken. Econ, 1995

Примечания

Ссылки 
 
 kress.de: Биография
 Trendbüro

Социологи Германии
Преподаватели вузов Германии
Писатели Германии